Per progetto Daphne si può intendere:
 Progetto DAPHNE, progetto di Ricerca e sviluppo europeo
 Daphne Project, inchiesta internazionale per proseguire le indagini condotte da Daphne Caruana Galizia prima di essere assassinata